III чемпионат СССР по русским шашкам проходил в городе Москва с 13 по 24 октября 1927 года.

Партии проходили с записью, с контролем времени, не более двух встреч за день.

Победил дебютант соревнований — украинец Владимир Бакуменко. Он в дополнительном матче победил С. А. Соколова, набравший столько же очков в турнире — 13,5. Оба игрока набрали феноменальные +8, у Бакуменко побед больше +9-1=9, у Соколова +8-0=11.

Никто не мог ожидать, что новым чемпионом СССР окажется молодой, мало известный в шашечном мире харьковский любитель В.Бакуменко. Поразительна его карьера. Бакуменко был допущен на чемпионат как кандидат на дополнительное место, предоставленное Украине. Но прежде чем попасть в число участников чемпионата, Бакуменко должен был одолеть своего конкурента Б.Ильинского, у которого выигрывает матч лишь с небольшим преимуществом (+3-2=1).

Борис Фельдман, шашечный журналист и экс-чемпион мира по переписке, писал:
Регламент времени, принятый тогда, продержался полвека — 1 час на 15 ходов. Такой щадящий контроль был введён скорее всего по инициативе фанатичного поклонника, пропагандиста, организатора и мастера шашек, архитектора В. Руссо. Несмотря на кажущуюся тихоходность, цейтноты были частым явлением.
     
По итогам соревнований вышел сборник 50 избранных партий с комментариями В.Бакуменко, С.Гордона, В.Лисенко, П.Мазурка, Л.Потапова, А.Сидлина, М. Смоляка. Автор книги — Леонид Рубинчик.

Участники 

Чемпионат характеризовался выдвижением на первый план новых игроков. Двукратный победитель союзных первенств Василий Медков разделил 4-7 места, отстав от победителя на полтора очка.

Сибиряк И. М. Карпов показал наихудший результат за всю историю союзных первенств — пол-очка в 20 играх, минус 19.

Алфавитный список шашистов дается по книге Леонида Рубинчика

 Бакуменко В. М. I приз в чемпионате профсоюза Харькова 1927 г. II приз в чемпионате Харькова 1927 г.
 Берак А. Л.  VII приз и звание мастера в чемпионате СССР 1925 г.
 Бородинский А. А. IV—V призы в чемпионате Москвы 1927 г.
 Гинзбург Д. Г. Звание мастера в чемпионате СССР 1925 г. IV—V призы в чемпионате Москвы 1927 г.
 Гордон И. С. I приз в чемпионате Беларуси 1925 г. Звание мастера в чемпионате СССР 1925 г. II—III призы вместе с Раммом чемпионате Беларуси 1928 г.
 Гордон С. С. I приз в чемпионате Ленинграда 1927 г. I приз в чемпионате Беларуси 1928 г.
 Карпов И. М. I приз в чемпионате Сибири 1927 г.
 Ковельман Б. А. Звание мастера в чемпионате СССР 1925 г.
 Кукуев Н. А. I приз в чемпионате Москвы 1922 и 1927 гг. II приз и звание мастера в чемпионате СССР 1924 г. II приз в чемпионате СССР 1925 г.
 Мазурок П. П. I приз в чемпионате Северо-Кавказского края 1927 г.
 Медков В. В. I призы и звание мастера в чемпионатах СССР 1924 и 1925 гг.
 Пель А. А. I призы в чемпионатах Ленинграда 1924-26 гг.; ряд призов в других соревнованиях.
 Потапов Л. С. II приз в Всесоюзном рабочем турнире 1925 г. II приз в чемпионате Москвы 1925 г.
 Рамм Л. С. II—III призы в чемпионате Беларуси 1928 г.
 Руссо В. Н. IV приз и звание мастера в чемпионате Москвы 1926 г.
 Савельев А. А. I приз в чемпионате Центр.-пром. района 1928 г. Ряд призов в дореволюционных турнирах.
 Сидлин А. М. I приз в Всесоюзном рабочем турнире 1925 г. 8 место в чемпионате Москвы 1927 г.
 Слезкин П. А. Звание мастера в чемпионате СССР 1925 г. Ряд других призов.
 Смоляк М. В. I приз в чемпионате Украины 1926 и 1928 гг.
 Соколов С. А. III приз и звание мастера в чемпионате СССР 1924 г. I—III призы в чемпионате
Москвы 1925 г.

Результаты 
Дополнительный матч между В. Бакуменко и С. Соколовым из 4 партий за титул чемпиона СССР игрался 25-28 октября в Москве и завершился победой 18-летнего В. Бакуменко: +1=3 (2,5:1,5). Сначала было три ничьих и только в четвёртой партии Бакуменко победил опытного соперника. Харьковчанин удостаивается титула чемпиона, звания мастера. По некоторым источникам В. Бакуменко стал и первым обладателем звания «большой мастер», введённого V Всесоюзным шахматно-шашечным съездом. Однако, по свидетельству В. Руссо («Советские шашки», М.-Л., 1934): «Вновь введённое звание большого мастера ввиду отсутствия победителя чемпионата осталось не присужденным.»

По итогам чемпионата звание мастера спорта СССР получили: Владимир Бакуменко, А. А. Бородинский, С. С. Гордон, Л. С. Потапов, Лев Рамм, Абрам Сидлин.

Литература 
 Рубинчик Л. С. III Всесоюзный шашечный чемпионат. 50 избранных партий /С примечаниями В. Бакуменко и др./ — Л.: 1929. — 84 с — 4000 экз.
 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Примечания 

Чемпионаты СССР по русским шашкам
Соревнования по русским шашкам в Москве
1927 год в Москве
1927 год в шашках
Октябрь 1927 года